Dunkelstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Dunkelstein (Gemeinde Ternitz), ehemals eigenständige Gemeinde am Steinfeld in Niederösterreich
 Dunkelstein (Dunkelsteinerwald) (), ein Berg im Dunkelsteinerwald, Niederösterreich
 Ruine Dunkelstein (Ternitz), Burgruine aus dem 11. Jahrhundert